Авксе́нтьев — старославянская и древняя фамилия древнегреческого происхождения от мужского личного имени Авксентий (). Женская форма фамилии: Авксе́нтьева. Во множественном числе: Авксе́нтьевы.

Известные носители 
 Авксентьев, Григорий Евгеньевич — советский и российский музыкант, дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Авксентьев, Евгений Григорьевич — советский и российский музыкант из династии Авсентьевых, виртуоз-балалаечник, дирижёр и композитор, заслуженный артист РСФСР.
 Авксентьев, Василий Евгеньевич — советский и российский музыкант из династии Авсентьевых, основал Первый Сибирский великорусский оркестр.
 Авксентьев, Константин Евгеньевич — солист Москонцерта, заслуженный артист России (1994).
 Авксентьев, Леонид Борисович (род. 1951) — российский поэт, заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Авксентьев, Николай Дмитриевич (1878—1943) — русский политический деятель.
 Авксентьев, Павел (1890—?) — российский пловец.
 Авксентьев, Степан Митрофанович (более известен под фамилией Лашман; 1895—1986) — советский чувашский писатель, драматург и переводчик.



Авксентьевы 
 Авксентьевы — предполагаемые опричники Ивана Грозного.

См. также 
 Авксентий (значения)
 Авксентьево
 Аксентьевы
 Аксентьев